Schuppenbäume steht für:
 Diaphorodendraceae
 Lepidodendraceae